Alessandro Ballan – ciclista italiano (1979)
Bruno Eugenio Ballan – partigiano, politico e sindacalista italiano, medaglia d'argento al valor militare
Ballan – ex squadra ciclistica
Ballan-Miré – comune francese dell'Indre e Loira
Cantone di Ballan-Miré – cantone francese

Pagine correlate 
 Balan